El municipio de Lost Springs (en inglés: Lost Springs Township) es un municipio ubicado en el condado de Marion en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 197 habitantes y una densidad poblacional de 2,12 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lost Springs se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.08 km², de la cual 93 km² corresponden a tierra firme y (0,09 %) 0,08 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 197 personas residiendo en el municipio de Lost Springs. La densidad de población era de 2,12 hab./km². De los 197 habitantes, el municipio de Lost Springs estaba compuesto por el 86,29 % blancos, el 2,54 % eran amerindios, el 1,02 % eran asiáticos, el 3,55 % eran de otras razas y el 6,6 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 8,63 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Marion (Kansas)